U 1011 steht für:

 Runenstein U 1011, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U 1011 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, am 23. März 1942 bei Blohm & Voss in Hamburg beauftragt, am 25. Juli 1943 bei einem Luftangriff auf Hamburg beschädigt und nicht fertiggestellt.

U1011